Каса ( ящик) — готівка підприємства чи організації; підрозділ підприємства, який здійснює операції з готівкою; а також приміщення, де розташований такий підрозділ; ділянка бухгалтерського обліку, призначена для відображення інформації про рух готівкових грошових коштів та грошових документів.

Пристрої 
 Каса — апарат, на якому друкуються касові чеки.
 Каса самообслуговування — апарат, що дозволяє покупцеві самостійно оплатити покупку.
 Друкарська каса — ящик для зберігання типографського шрифту.

Установи 
 Ощадна каса — кредитна установа, що спеціалізується на залученні грошових заощаджень.
 Квиткова каса — кіоск, в якому продаються квитки.

Див. також 
 Касові операції

Посилання 

 Каса  // 
 Касова книга  // Юридична енциклопедія